Miłocice ist der Name mehrerer Orte in Polen

Ortschaft in der Gemeinde Jelcz-Laskowice, Powiat Oławski in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Miłocice (Jelcz-Laskowice) (Mühlatschütz, Kreis Oels, Schlesien)
Ortschaft in der Gemeinde Przeworno, Powiat Strzeliński in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Miłocice (Przeworno) (Habendorf, Kreis Strehlen, Schlesien)
Ortschaft in der Gemeinde Słomniki, Powiat Krakowski in der Woiwodschaft Kleinpolen, siehe Miłocice (Słomniki)
Ortschaft in der Gemeinde Miastko, Powiat Bytowski in der Woiwodschaft Pommern, siehe Miłocice (Miastko) (Falkenhagen, Kreis Rummelsburg, Pommern)

Siehe auch:
Miłocice Małe, Ortschaft in der Gemeinde Jelcz-Laskowice, Powiat Oławski in der Woiwodschaft Niederschlesien (Klein Mühlatschütz, Kreis Oels, Schlesien)